Мариенмюнстер () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчинён административному округу Детмольд. Входит в состав района Хёкстер.  Население составляет 5289 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 64,35 км². Официальный код  —  05 7 62 024.

Город подразделяется на 13 городских районов и является самым маленьким по площади городом в Северном Рейне — Вестфалии.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии